Оловорудник — село в Оловяннинском районе Забайкальского края в составе городского поселения «Оловяннинское».

География 
Поселок находится на левом берегу реки Онон на расстоянии примерно 2 километра на север от посёлка городского типа Оловянная.

 Климат

Климат характеризуется как резко континентальный, с большими колебаниями средних температур зимних и летних месяцев, а также резкими колебаниями температур в течение одних суток. Среднегодовая температура воздуха составляет −1,4 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха — 39,2 °С; абсолютный минимум — −45,5 °С. Среднегодовое количество осадков — 342 мм.

История 
Датой основания села принят 1898 год. В 1811 году был заложен Ононо-оловянный промысел. Окончательно закрыт в 1950 году.

Население 
Постоянное население составляло 66 человек в 2002 году (русские 98%), 42 человека в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Оловяннинского района